Muziek
 Nobody (Keith Sweat), nummer van Keith Sweat uit 1997
 Nobody (Johnny Cash), nummer van Falco Luneau uit 2000
 Nobody (Falco Luneau), nummer van Falco Luneau uit 2009
 Nobody (album van Chief Keef), album van Chief Keef uit 2014
 Nobody (single van Chief Keef), nummer van Chief Keef en Kanye West uit 2014

Films
 Nobody (2007), Amerikaanse film van Shawn Linden uit 2007
 Nobody (2009), Amerikaanse film van Rob Perez uit 2009
 Nobody (2021), Amerikaanse film van Ilya Naishuller uit 2021